Pfarrkirche Oed bezeichnet:

 Pfarrkirche Oed Markt, Niederösterreich
 Pfarrkirche Linz-Oed, Oberösterreich